Сель-Бухра - гора в Криму.
 Бухра Хаабі - спортсменка, Легка атлетика на літніх Олімпійських іграх 2008 — біг на 1500 метрів (жінки)
 Бухра Хірек - спортсменка, Важка атлетика на літніх Олімпійських іграх 2016 — понад 75 кг (жінки)